Кларенс Лирой (Ли) Ван Клиф-младший (;  — ) — американский киноактёр, известный в основном ролями в вестернах, где прославился как идеальный тип «плохого парня». Однако иногда он играл и положительных персонажей — например, охотника за головами Мортимера Дугласа в спагетти-вестерне «На несколько долларов больше».

Наиболее прославленная роль Ван Клифа — хладнокровный убийца Сентенца в классическом спагетти-вестерне Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой». За 37 лет актёрской карьеры Ли Ван Клиф сыграл 90 ролей в кино и 109 в телевизионных постановках.

Биография 
Ван Клиф родился в Сомервилле, округ Сомерсет штата Нью-Джерси, в семье потомков голландских, шведских, бельгийских и английских переселенцев. Во время Второй мировой войны служил на флоте; после победы, бросив работу бухгалтера, стал актёром. Его первые опыты были сценическими, включая даже небольшую роль в бродвейском мюзикле. Первым фильмом Ван Клифа стал классический «Ровно в полдень», в котором он мелькнул в эпизодической роли злодея. За этим последовало несколько ролей в низкобюджетных фантастических фильмах.

Карьера 

Ван Клиф играл разных незначительных персонажей в четырёх эпизодах сериала канала ABC «Стрелок» в период между 1959 и 1962 годами. После он выступал в ролях мелких злодеев в различных вестернах. Он также сыграл злодея в 1962 году в классическом фильме Джона Форда «Человек, который застрелил Либерти Вэланса» и снимался с Джеймсом Стюартом и Джоном Уэйном. Он снялся в небольшой роли одного из речных пиратов в фильме 1962 года «Как был завоёван Запад».

В 1958 году Ван Клиф попал в серьёзную автомобильную аварию и был вынужден временно оставить актёрскую карьеру. С 1962 по 1965 год он работал художником в одном из отелей Голливуда, начал пить, однако случайная встреча с Серджо Леоне помогла ему. Он сыграл главных героев в двух спагетти-вестернах трилогии Леоне — «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Он исполнил также роль второго плана в культовом фильме Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» и появился в качестве злодея-жулика в эпизоде сериала «Бонанза» — «Кровавая линия» (31 декабря 1960 года).

В 1970 году Ван Клиф дал интервью, в ходе которого упомянул, что часто играет в фильмах с чрезмерным проявлением насилия:

В начале 1980-х годов он играл Джона Питера Маккалистера, «первого выходца с Запада, ставшего ниндзя» в шоу-сериале «Мастер» от NBC. Последний раз актёр появился на телевидении в 1984 году. Эпизоды шоу были позднее разрекламированы и выпущены в качестве телевизионных фильмов.

Личная жизнь 
Ли Ван Клиф был трижды женат: на Пэтси Рут Кале (с 1943 по 1960), на Джоан Марджори Дрэйн (с 1960-го по 1974-ый) и на Барбаре Хавелоне (с 1976-го и по день смерти актёра). В браке с первой из жён у актёра родилось трое детей.

Во время постройки игрового домика для одной из дочерей Ли Ван Клифф лишился фаланги среднего пальца на правой руке. Травмированная рука актёра крупным планом видна в сцене перестрелки фильма «Хороший, плохой, злой».

Последние годы и смерть 

Последний фильм, в котором он принял участие, назывался «Thieves of fortune» (на русский это название переводят как «Воры удачи» или «Джентльмены удачи»). Здесь он сыграл миллионера Серджио Кристоферо.

В последние годы жизни Ван Клиф страдал от различных сердечных болезней. В ночь на 17 декабря 1989 года в своём доме в Окснарде, штат Калифорния, где актёр жил почти всю свою жизнь с семьёй, Ван Клиф потерял сознание. Вскоре он был доставлен в , где и скончался от сердечного приступа.

Был погребён на кладбище Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе. На его надгробии высечена надпись: «Ли Ван Клиф, 9 января 1925 — 16 декабря 1989. „Лучший из плохих“. Любовь и Свет».

Избранная фильмография

В поп-культуре 

 Имя маршала Натана Ван Клифа, которого играет Ксандер Беркли в комедийном фильме 2000 года «Шанхайский полдень», — дань памяти Ли Ван Клифу.
 
Кэд Бейн () — охотник за головами из мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов», был основан на персонажах Ли Ван Клифа из фильмов «Хороший, плохой, злой» и «На несколько долларов больше».

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз